Dusze kobiet – drugi album studyjny Zbigniewa Wodeckiego wydany w 1987 roku.

Muzykę skomponowali Aleksander Maliszewski i Zbigniew Wodecki, a teksty do wszystkich utworów napisał Jacek Cygan.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1987